Джеймс Эдвард Дювал () — американский актёр, продюсер и сценарист. Наиболее известен главными ролями в фильмах «Полный п.», «Поколение игры „Doom“», «Нигде» и второстепенными ролями в фильмах «Донни Дарко», «Угнать за 60 секунд», «Мэй», «День независимости», «Экстази».

Биография 
Дювал родился в Детройте, штат Мичиган. Его семья переехала в Калифорнию в 1974 году. Он проучился в средней школе имени Глэдстоуна в Ковине (1986—1989), затем в старшей школе имени Миры Косты в Манхэттэн-Бич и ярмарке долины в Конвине. Джеймс имеет вьетнамские, французские, ирландские и индейские корни.

Дювал снялся во множестве независимых фильмов.

Он играет на гитаре и пианино, поет в группе названной Gene Wilder (после его прихода) с друзьями и коллегами-актерами, Брайном МакГиром и Бреттом Робертсом. Раньше играл в группе Antoneus Maximus & The Nuthouze, которая давала концерты в местных центрах Лос-Анджелеса. В их первый альбом, записанный в 2004 году, включены выступления таких знаменитостей как apl.de.ap из Black Eyed Peas, DJMotiv8, Dante Santiago и Kid (Christopher Reid) из Kid 'n' Play.

Фильмография

Актёр

Продюсер 
 Noirland (2012)
 Spinning Dry (2012)
 The Obsession (2012)
 ColdWater (2011)
 Playback (2010)
 The Black Belle (2010)

Сценарист 
 Spinning Dry (2012)

Примечания

Ссылки 
 Youthquake Magazine Article
 James Duval Fan Site
 Closing Time Starring James Duval
 Творческая работа

Родившиеся в 1972 году
Иммигрировавшие в США из Ирландии
Актёры XX века
Актёры XXI века